Amphoe Thap Than (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Uthai Thani. Die Provinz Uthai Thani liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Südosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Mueang Uthai Thani, Nong Khayang, Nong Chang, Lan Sak und Sawang Arom der Provinz Uthai Thani sowie Amphoe Krok Phra in der Provinz Nakhon Sawan.

Geschichte 
Im Jahr 1906 wurde der Distrikt von Nong Kradi in Thap Than umbenannt, 1917 wurde Thap Than offiziell der Provinz Uthai Thani zugeordnet.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Kreis ist in zehn Kommunen (Tambon) eingeteilt, welche sich weiter in 90 Dörfer (Muban) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Bezirk:
 Taluk Du () besteht aus dem gesamten Tambon Taluk Du.
 Thap Than () besteht aus den ganzen Tambon Thap Than, Thung Na Thai, Khao Khi Foi und Nong Ya Plong.
 Nong Sa () besteht aus dem ganzen Tambon Nong Sa.

Außerdem gibt es vier „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Thap Than von amphoe.com (Thai)

Thap Than